Drinking Water Inspectorate
 Deathwish, Inc.